Klumbies ist der Familienname folgender Personen

 Gerhard Klumbies (1919–2015), deutscher Internist und Psychotherapeut
 Heinrich Klumbies (1905–1994), deutscher Maler
 Paul-Gerhard Klumbies (* 1957), deutscher evangelischer Theologe